Narodowa Agencja Oceanów i Atmosfery
 seria satelitów meteorologicznych